Voetbal Combinatie Koudekerke
Vereniging Campus Kabel
Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg
Vlaams Cultureel Kwartier
Vrijwilligerscentrale Kampen